GEG peut désigner :
 Gaz électricité de Grenoble ;
 Spokane International Airport, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports